One Last Dance est le titre de deux films :
 One Last Dance est un film de Lisa Niemi, avec Patrick Swayze, sorti en 2003 ;
 One Last Dance est un film de Max Makowski, avec Harvey Keitel, sorti en 2005.